Дрец може бити:

 Дрец (Бранденбург), општина у округу Остпригниц-Рупин, у њемачкој покрајини Бранденбург.
 Дрец (Мекленбург), општина у округу Гистров, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.